Presika est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Presika, une localité située dans la municipalité de Labin, comitat d'Istrie ;
 Presika, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.
en Slovénie
 Presika, une localité située dans la commune de Ljutomer.